River Plate ist der englische Name des Río de la Plata und namensgebend für folgende Fußballvereine und Unternehmen:

 River Plate, Fußballverein aus Buenos Aires, Argentinien
 River Plate Asunción, Fußballverein aus Asunción, Paraguay 
 Club Atlético River Plate Puerto Rico, Fußballverein aus Fajardo, Puerto Rico
 River Plate Fresh Meat Company, Fleischwarenhändler
 River Plate FC, ehemaliger Fußballverein aus Montevideo, Uruguay (1897–1925)
 River Plate Montevideo, Fußballverein aus Montevideo, Uruguay

River Plate bezeichnet außerdem:

 River Plate (Kurzfilm), einen Film von Josef Dabernig aus dem Jahr 2013